Бакр-Узяк:
 Бакр-Узяк — упразднённый посёлок в Абзелиловском районе Республики Башкортостан.
 Бакр-Узяк — археологический памятник бронзового века в Абзелиловском районе Республики Башкортостан.